Vermoim peut désigner :
 au Portugal :
 Vermoim, paroisse civile de la municipalité de Maia, située dans le district de Porto et la région Nord ;
 Vermoim, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga et la région Nord.